Ian Taylor (1938) (1938), Brits hockeyer
 Ian Taylor (1954) (1954), Brits hockeyer
 Ian Taylor (voetballer) (1968), Brits voetballer
 Ian Taylor (voetballertrainer) Zuid-Afrikaans voetbaltrainer
 Ian Taylor (coureur) Brits autocoureur
 Ian Taylor (zanger) Amerikaans zanger